Sembratowytsch ist der Familienname folgender Personen:

 Josyf Sembratowytsch (1821–1900), Erzbischof von Lemberg der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche
 Sylwester Sembratowytsch (1836–1898), Kardinal und Erzbischof von Lemberg der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche